Мурвани́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Мурванидзе, Вахтанг (род. 1979) — грузинский фигурист.
 Мурванидзе, Теймураз Давидович (род. 1939) — грузинский театральный художник, сценограф, живописец.